Friedrich Mencke kan syfta på:

* Friedrich Felix Mencke (1811–1874), tysk romersk-katolsk präst
 Friedrich Otto Mencke (1708–1754), tysk jurist och utgivare